Aretalogie (altgriechisch für „Vortrefflichkeit“) steht für:
 Aretalogie (Religion), Aufzählung und Lobpreisung der Taten und Eigenschaften einer Gottheit
 philosophisch die Tugendlehre als Teil der Ethik